Jindong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jindong-myeon, Changwon, socken i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Jindong-myeon, Paju, socken i Paju, Gyeonggi,